Юла:
 Юла — детская игрушка.
 «Юла» — российский сервис объявлений.
 Юла — одно из названий лесного жаворонка.
 «Юла» — ранцевый десантно-штурмовой вертолёт.
 «Юла» — студийный альбом рок-группы «АукцЫон».
 Юла (род. 1991) — польская певица.
 Yoola (Юла) — многоканальная сеть и партнерская программа на YouTube.

Реки
 Юла (приток Пинеги) — река в Архангельской области.
 Юла (приток Кондомы) — река в Кемеровской области.
 Юла (приток Маныча) — река в Ростовской области.

Населённые пункты
 Юла — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Фамилия
 Юла, Яков Степанович (1924—1982) — Герой Советского Союза.
 Юла, Сельчук (1959—2013) — турецкий футболист.
 Юла, Сулейман (род. 1981) — гвинейский футболист.